Kale (district, Antalya); een district in Turkije
Kale (stad, Antalya); de hoofdplaats van dit district
 Kale (district, Denizli); een district in Turkije
 Kale (district, Malatya); een district in Turkije
Kale (stad, Malatya); de hoofdplaats van dit district
 Kale (maan); een hemellichaam
 Kale (plaats); een plaats in Slovenië
 Kale (watergang); een waterloop in België
 Het ontbreken van haar of andere lichaamsbegroeiing, zie kaalheid